Милашки:
 «Милашки» () — французский фильм 1960 года.
 «Милашки» () — французский фильм 2020 года.

См. также 
 Милашка (фильм, 2002)
 Милашка